Ассі́-сюр-Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 15 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 98 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ассі-сюр-Серр на сайті французького Національного інституту географії
 Ассі-сюр-Серр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ассі-сюр-Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена